Prinz steht für:
 Prinz, nicht regierender Nachkomme eines Herrscherhauses
 Prinz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern dort
 NSU Prinz, ein Automodell
 Prinz (Magazin), eine deutsche Zeitschrift
 Prinz (Mondkrater), benannt nach Wilhelm Prinz
 Prinz (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:

 Prince (Begriffsklärung)
 Prins
 Printz
 Prinze
 Prinzi